Чапултепек има више значења:

 Чапултепек (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Чапултепек, Чапул (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чапултепек (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чапултепек (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапултепек, Ла Канделарија де Абахо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапултепек (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапултепек (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чапултепек, Ел Чапул (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чапултепек (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Чапултепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Чапултепек (Чапултепек, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чапултепек (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чапултепек (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чапултепек (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чапултепек (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чапултепек (Сантос Рејес Тепехиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чапултепек (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапултепек (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапултепек, Санто Доминго (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапултепек (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чапултепек (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чапултепек (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чапултепек, Гасолинера (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Чапултепек (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапултепек (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапултепек (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапултепек, Лос Ураканес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапултепек, Чапултес (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику